

События 
 Консул (единственный) Флавий Олибрий Юниор.
 9 апреля — Смерть Зенона во время приступа эпилепсии.
 491—518 — Император Византии Анастасий I Дикор (430—518, 9.7). Женат на Ариадне. Войны с гуннами, славянами и болгарами. Облегчил налоговое бремя городов, усовершенствовал монетную систему.
 Ариадна, сенат и войско провозгласили императором силенциария Анастасия. Патриарх Евфимий называл Анастасия еретиком, но Ариадна убедила его согласиться, но с условием: Анастасий подписал определения Халкидонского собора. Анастасий женился на Ариадне.
 Собор армянских епископов в Вагаршапате осудил Халкидонский Собор. Начало отделения Армянской Церкви от христианской Церкви Византии.
 Начало движения маздакитов в Иране. Маздак выступает в Ктесифоне с речью. Множество знатных людей перебито.
 Религиозная реформа в Тоба-Вэй, запретившая даосизм.
 Вторжение войск Тоба-Вэй в Жужань. Усмирение Тогона.
 Телеуты разделились на северных и южных.

Скончались 
 Флавий Зенон

См. также